Chatlon (/Wilojati Chatlon; /Chatlonskaja Oblast) ist eine der vier Provinzen (Wilojat) Tadschikistans. Sie liegt im Südwesten des Landes und umfasst rund 24.600 km². Die Bevölkerung liegt bei 2.898.600 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2013), gestiegen von 2.504.600 Einwohnern (Stand: 31. Dezember 2007), 2.151.000 Einwohnern (2000) und 1.704.000 (1989). Die Provinz wird im Süden vom Grenzfluss Pandsch zu Afghanistan begrenzt. Im Westen grenzt die Provinz an Usbekistan. Die Provinz Chatlon entstand zunächst im September 1988 durch den Zusammenschluss der beiden in der Form seit 1973 existierenden Oblaste Qurghonteppa und Kulob (Kuljab), war aber von 1990 bis November 1992 erneut aufgeteilt.

Die Bevölkerung ist hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig – speziell auf Baumwollplantagen und in der Rinderzucht.

Provinzhauptstadt ist Qurghonteppa (tadschikisch /), früher bekannt als Kurgan-Tjube (). Andere größere Städte sind Kulob (/) und Norak (/), größere Siedlungen sind Jowon () und Danghara ( / ).

Administrativ gliedert sich die Provinz Chatlon in 24 Bezirke (Nohija) und die vier bezirksfreien Städte Qurghonteppa, Kulob, Norak und Sarband, die außer Qurghonteppa selbst Verwaltungssitz eines gleichnamigen Bezirks sind, dem sie aber nicht angehören.

Anmerkungen: Einwohnerzahlen und Flächen auf volle Hundert gerundet; * Stadt; ** gehört selbst nicht zum Rajon, aber Einwohnerzahl bei der Berechnung der Bevölkerungsdichte berücksichtigt

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Provinz (Tadschikistan)